HMS Majestic (1785) – vascello da 74 cannoni varato nel 1785 e demolito nel 1816.
 HMS Majestic (1853) – vascello a vapore da 80 cannoni varato nel 1853 e demolito nel 1868.
 HMS Majestic (1895) – nave da battaglia della classe Majestic varata nel 1895 e affondata da un sommergibile tedesco nel 1915.
 HMS Majestic (R77) – portaerei della classe Colossus varata nel 1946 e completata per l'Australia nel 1955 come HMAS Melbourne, demolita nel 1985.